|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2016 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 september 2016 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Sara Errani kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Lesja Tsoerenko uit Oekraïne, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Servische titelverdedigster Jelena Janković in drie sets. Tsoerenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Guangzhou op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Sania Mirza had laatstgenoemde zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Jelena Janković – dit team was als derde geplaatst, en bereikte de halve finale.

Het eerste reekshoofd, María Irigoyen en Tatjana Maria, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Asia Muhammad en Peng Shuai won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het via een wildcard toegelaten Wit-Russische koppel Volha Havartsova en Vera Lapko in twee sets, met in de tweede set een tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Muhammad had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Chinese Peng achttien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Guangzhou 2016
Guangzhou